Coole kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Coole, Marne, kommun i departementet Marne,

Irland 

 Coole (ort i Irland), Leinster, An Iarmhí, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar
Robotskapade Irlandförgreningar